Królewice ist der Name dreier Dörfer in Polen:
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Królewice (Bejsce)
 Królewice (Łoniów)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Królewice (Postomino) (ein nicht mehr existenter Ort, ehemals Krolowstrand, kreis Schlawe/Pommern)